Храм Артемиды — святилище греческой богини луны и охоты Артемиды (бывшей продолжением культа фригийской богини-матери; у римлян звалась Дианой). Ныне развалины и места археологических раскопок.

Турция
 Храм Артемиды Эфесской — в Эфесе, самый прославленный храм богини; одно из семи чудес света.
  — в городе Магнесия-на-Меандре.
  — в бывшем городе Сарды.

Греция
 Храм Артемиды Гемеры — в области Ахея на полуострове Пелопоннес.
  — на острове Корфу.
  — в Спарте, на юге полуострова Пелопоннес.

Иордания
 Храм Артемиды (Джараш) — в городе Джараше.

См. также 
 Храм Дианы

Артемида